Шамшура

 Шамшура — летний головной убор представительниц народа саами, который носили замужние женщины. По форме похож на русский кокошник
 Шамшура, она же ки́ка, кичка, сорока, рога, колотовка, увязка, шеломок — древнерусский женский головной убор с рогами, род повойника
 Шамшура, она же пово́йник, повой, оповойник, повоец, волосник, сдериха, подубрусник; укр. очіпок; белор. каптур — старинный головной убор замужних женщин, представлявший собой полотняную шапочку, иногда с твёрдым очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове.
 Шамшура — гора в Северном Ледовитом океане, координаты 82°03,7' с. ш. 179°50,0' з. д. Название дано Постановлением Правительства Российской Федерации № 905 от 19.12.2002. Регистрационный номер в Росреестре 5000049
 Шамшура — фамилия, вариация фамилии Шамшур. Известная носительница — Шамшура, Анна Архиповна, делегат XXIII съезда КПСС.

См. также 
 Шамшуры — посёлок в Миорском районе Витебской области Республики Беларусь.